Dans la vie – film del 1911 diretto da Léonce Perret e Louis Feuillade 
 Dans la vie – film del 1973 diretto da Pierre Veilleux
 Dans la vie – film del 2007 diretto da Philippe Faucon